Die 2. Landungs-Lehr-Division war ein militärischer Großverband der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.

Divisionsgeschichte 
Die Division wurde im Frühjahr 1942 in Swinemünde (Pommern) zunächst als Marine-Fährprahm-Übungsverband Ostsee aus Teilen des Erprobungsverbandes Ostsee aufgestellt.

Kurz darauf wurde der Verband in 2. Landungs-Lehr-Division umbenannt. Im Februar 1943 wurde die Division aufgelöst und die Schiffseinheiten auf andere Verbände verteilt.

Gliederung 
 13. Landungs-Flottille
 27 Marinefährprähme
 8 motorisierte Güterschiffe
 1 schwere Artillerieträger
 5 sonstige Schiffe
 17. Landungs-Flottille

Kommandeure 
 Kapitän zur See Günter Masberg: von der Aufstellung bis zur Auflösung; anschließend Chef des Stabes beim Admiral der Seebefehlsstellen

Weblinks 
 Landungsflottillen der Kriegsmarine auf EHRI-Portal aus dem Bundesarchiv

Landungs-Lehr-Division #:2
1 Landungslehrdivision
1 Landungslehrdivision